Бецци () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бецци, Кристиан — итальянский регбист, играющий тренер клуба «Реджо».
 Бецци, Марио — итальянский учёный-энтомолог, профессор зоологии Туринского университета.